Vlasic oder Vlašić ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Vlasic (* 2001), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Blanka Vlašić (* 1983), kroatische Hochspringerin
 Franjo Vlašić (1766–1840), kroatischer General und Ban von Kroatien
 Joško Vlašić (* 1956), jugoslawischer Zehnkämpfer 
 Marc-Édouard Vlasic (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Nikola Vlašić (* 1997), kroatischer Fußballspieler
 Perica Vlašić (1932–2004), jugoslawischer Ruderer 
 Valentina Vlasic (* 1980), österreichische Kunsthistorikerin

Vlašić bezeichnet
 Vlašić (Gebirge), Gebirge in Zentralbosnien

Siehe auch:
 Vlasich